Hemkerbach ist ein Gewässername in Nordrhein-Westfalen:

 Hemkerbach (Hasper Bach), rechter Zufluss des Hasper Bachs (zur Ennepe) vor der Hasper Talsperre im Stadtteil Haspe, kreisfreies Hagen, Nordrhein-Westfalen
 Hemkerbach (Schlautbach), linker Zufluss des Schlautbachs (zur  Münsterschen Aa) bei Hohenholte, Gemeinde Havixbeck, Kreis Coesfeld, Nordrhein-Westfalen